Presto peut désigner :

 En musique, presto (de l'italien, vite) est un tempo signifiant un mouvement rapide.
 Un presto peut également désigner un autocuiseur.

Industrie 
 Presto, le moteur de rendu HTML du navigateur web Opera depuis la version 7.
 Presto, un moteur de requête SQL optimisé pour les interactions temps réel.

Œuvres 
 Presto, le titre d'un album du groupe canadien Rush.
 Presto, un court métrage de Pixar.

Autres 
 Carte Presto, carte à puce pour l'utilisation des transports en commun à Toronto.